Kronecker puede referirse a:

 Constante de Kronecker
 Hugo Kronecker (en)
 Leopold Kronecker

 Delta de Kronecker
 Producto de Kronecker
 Teorema de Kronecker
 Teorema de Kronecker-Weber